Kadalur bezeichnet

 eine Stadt im indischen Bundesstaat Tamil Nadu, siehe Cuddalore
 ein Dorf im Distrikt Kanchipuram des indischen Bundesstaates Tamil Nadu, siehe Kadalur (Kanchipuram)